Сотосальбос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 23,92 км². Население — 131 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сеговии